Autostrada D3 na Słowacji
 Autostrada D3 w Czechcach